RIC est un sigle de 3 lettres qui peut signifier :

 Le code IATA de l'Aéroport International de Richmond

RIC est une abréviation qui peut signifier :

Roman Imperial Coinage, un catalogue britannique des monnaies de l'Empire romain ;
Regolamento Internazionale delle Carrozze, un accord de l'Union internationale des chemins de fer créée en 1922 à Portorose ;
 Recreative International Centre : Péniches Ric's Art Boat & Ric's River Boat : centre socio-culturel et artistique de Bruxelles, Belgique ;
 Dans le contexte du mouvement des gilets jaunes français :
Référendum d'initiative citoyenne, un mécanisme de démocratie directe ;
Rassemblement pour l'Initiative Citoyenne, un parti politique successivement en faveur du référendum, du RIP et du RIC ;
Ralliement d'initiative citoyenne, le parti politique dont Ingrid Levavaseur est tête de liste aux élections européennes 2019 ;
Records in Contexts, projet de norme de description archivistique basée sur l'utilisation des données ouvertes liées ;
132 régiment d’infanterie cynotechnique : 132 RIC.

Sigle de 3 caractères